Az 1999–2000-es jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság a Jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának nyolcadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 21 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Crvena zvezda csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Crvena zvezda az 1999-2000-es szezon bajnoka.
 A Proleter Zrenjanin, a Hajduk Beograd, a Mogren, a Spartak Subotica és a Borac Čačak kiesett a jugoszláv SZK másodosztályba (Druga szavezna liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Jugoszláv 1
Jugoszláv labdarúgó-bajnokságok